Shevock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James R. Shevock
 James Robert Shevock